Griechenviertel ist die historische Bezeichnung für:

 Griechenviertel (Wien)
 Griechenviertel in Köln (Kurzform für Griechenmarktviertel), siehe Altstadt-Süd#Neumarkt und Cäcilienviertel

Siehe auch
  Greektown